Nový most je běžný název pro mnoho mostů v Česku a na Slovensku.

 Nový most (Bratislava) – nejznámější most v Bratislavě a neoficiální symbol města (opět nazván most Slovenského národného povstania)
 Nový most (Písek) – jeden z významných píseckých mostů.